Ian Stewart peut désigner :
 Ian Stewart, né en 1929, pilote de course automobile écossais ;
 Ian Stewart (1935-2018), homme politique conservateur britannique et numismate ;
 Ian Stewart, né en 1938, mort en 1985, musicien, membre originel des Rolling Stones ;
 Ian Stewart, né en 1944, joueur de football australien ;
 Ian Stewart, né en 1945, mathématicien ;
 Ian Stewart, né en 1949, athlète écossais, médaillé olympique de  mètres en 1972 ;
 Ian Stewart, né en 1950, homme politique travailliste ;
 Ian Stewart, né en 1961, footballeur international nord-irlandais ;
 Ian Stewart, officier de l'armée britannique ;
 Ian Stewart, né en 1985, joueur américain de baseball.

Voir aussi 
 Ian Brady (né en 1938), né sous le nom de Ian Duncan Stewart, tueur en série britannique et auteur